Aow, AoW, eller AOW kan syfta på:

 AOW – Dykcertifikat som visar att dykaren har gjort 5 olika Adventure Dives, se Advanced Open Water Diver
 Aow Kol – ett berg i Afghanistan